Kaj Hansen peut désigner : 
 Kaj Hansen (1917-1987), footballeur danois ;
 Kaj Hansen (1940-2009), footballeur danois.